TJ je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Tadžikistan.
 Thomas Jefferson

Glej tudi 

Kratice